Febre, temperatura corporal elevada
 Febre (deusa romana)

Localidades

 Febre (Argentina)

Febres

Desambiguação